Salmonier River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Salmonier River (Burinhalvön), vattendrag i Newfoundland och Labrador, 
 Salmonier River (Avalonhalvön), vattendrag i Newfoundland och Labrador,